Орден Партизанской звезды — награда в ряде государств:
  — орден Албании.
  — орден Индонезии.
 Орден Партизанской звезды — орден Югославии.